Dies ist eine Liste von aktiven Fluggesellschaften. Eine Fluggesellschaft (auch: Luftverkehrsgesellschaft, Fluglinie oder Airline) ist ein Unternehmen, das Personen oder Frachtgut gegen Bezahlung transportiert. Sie besitzt (im Eigentum oder gemietet) Flugzeuge, mit denen der Transport ermöglicht wird. Besondere Formen der Fluggesellschaften sind die Billigfluggesellschaften und die Charter-Fluggesellschaften.

Erklärungen 
 B: Billigfluggesellschaft
 C: Charterfluggesellschaft
 P: Passagierfluggesellschaft mit Linienflügen und ggf. einigen Charterflügen
 P+: Passagier- und Charterfluggesellschaft
 R: führt Regierungsflüge durch
 S: Sonstige Flüge, wie z. B. medizinische Dienste oder Nostalgieflüge
 T: Transportfluggesellschaft
 T+: Transport- und Charterfluggesellschaft
 U: Universal; Passagier sowie Fracht
 U+: Charter-, Passagier- und Transportfluggesellschaft

Wenn eine genaue Einordnung nicht möglich ist → P

Liste

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Fluggesellschaften
 Liste der IATA-Airline-Codes
 ICAO-Airline-Codes
 International Air Transport Association (IATA)
 International Civil Aviation Organization (ICAO)

Weblinks 
 fly.hm – Airlineverzeichnis mit über 1500 Fluggesellschaften aus mehr als 200 Ländern
 planespotters.net – Genaue Daten der einzelnen Flugzeuge der Gesellschaften

Einzelnachweise 

!Aktive